Royal Liverpool ist die umgangssprachlich verkürzte Form folgender Namen:

 Royal Liverpool Golf Club
 Royal Liverpool Philharmonic Orchestra